Prénom composé, porté notamment par :
Jeanne-Élisabeth Bichier des Âges, dite sainte Jeanne-Élisabeth, 1773 - 1838, religieuse française.
Homonymie